Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Brian Fairlie che ha battuto in finale Mark Cox 2-6 6-2 6-2 7-6.

Teste di serie

 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Marty Riessen (semifinali)

 Roger Taylor (secondo turno)
 Mark Cox (finale)
 Assente
 Tom Gorman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1973